El término Teatro Calderón se puede referir a:

Teatro Calderón, ubicado en Madrid, España; 
Teatro Calderón, ubicado en Valladolid, España; 
Teatro Calderón, ubicado en Alcoy, Alicante, España; 
Teatro Calderón, ubicado en Motril, Granada, España; o
Teatro Calderón, ubicado en Zacatecas, México.